Alexei Kornew ist der Name folgender Personen:

* Alexei Alexandrowitsch Kornew (* 1991), russischer Biathlet
 Alexei Nikolajewitsch Kornew (* 1976), russischer Schachspieler